И́горь Попо́в:
 Попов, Игорь Александрович (1927—1999) — советский живописец.
 Попов, Игорь Алексеевич (род. 1964) — председатель Приморского краевого суда.
 Попов, Игорь Валентинович (род. 1954) — советский и российский дипломат.
 Попов, Игорь Викторович (род. 1945) — советский и российский кинооператор.
 Попов, Игорь Витальевич (1937—2014) — советский и российский театральный художник, архитектор.
 
 Попов, Игорь Николаевич (1905—1988) — советский художник и коллекционер по прозвищу «Землерой».
 Попов, Игорь Олегович (род. 1967) — советский и российский журналист, педагог.
 Попов, Егор Павлович (известен как: Егор Попов; 1913—2001) — американский инженер..